Чемпионаты Океании по шахматам проводятся с 1999 г. К участию допускаются сильнейшие шахматисты региона. Организатором соревнования являются ФИДЕ и Шахматная конфедерация Океании.

До 2012 г. соревнование выполняло функцию зонального турнира ФИДЕ и проводилось только в рамках отборочных соревнований к розыгрышу очередного претендентского цикла. С 2012 г. соревнование является ежегодным, а функцию зональных турниров выполняют только чемпионаты, проводимые в нечетные годы.

Обычно мужской и женский чемпионаты Океании проводятся параллельно. Исключением стал только турнир 2000 г., когда был проведен единый турнир. Также в 1999 г. будущая пятикратная чемпионка региона И. Березина играла в мужском турнире и участвовала в дележе 2—4 мест.

Турнир проходит в 9 туров по швейцарской системе. В случае дележа 1-го места назначается дополнительное соревнование (рапид). Такие соревнования проводились в 2001 и 2015 гг. у мужчин и в 2011 и 2013 гг. у женщин.

Большинство чемпионов Океании представляют Австралию. Только трижды турнир удавалось выиграть представителям Новой Зеландии: в 2016 г. А. Кулашко (среди мужчин), в 2012 г. Х. Миллиган и в 2017 г. Л. Тимергази (среди женщин).

С 2010 г. также проводятся чемпионаты Океании среди шахматистов старше 50 лет.

Хронологическая таблица

Чемпионаты Океании

Чемпионаты Океании среди ветеранов

См. также 
 Чемпионат Европы по шахматам
 Чемпионат Азии по шахматам

Примечания 

Шахматные турниры
Шахматы в Австралии
Шахматы в Новой Зеландии
Шахматы в Океании